Le corps-castelet est une technique de manipulation marionnettique, le plus souvent de la marionnette à gaine. Le corps du manipulateur y est visible. Elle consiste à faire habiter ce corps par la marionnette, comme s'il s'agissait d'un décor animé, voire de la marionnette de la marionnette.

Histoire
Cette technique a été théorisée et travaillée par Alain Recoing.

Exemples d'utilisation

Par exemple, la marionnette peut manipuler les bras de l'acteur-manipulateur comme s'il s'agissait dune grue de chantier, ou encore trôner sur sa tête et agiter des manettes invisibles pour manipuler l'acteur comme un robot titanesque. Dans ces cas, l'acteur apparaît comme la marionnette, le prolongement technologique de la marionnette qui semble douée de vie autonome.

La marionnette peut aussi sembler être un personnage explorant une île (corps allongé) ou gravissant une montagne (corps debout).

Marionnette